Восьмое Березня — название населённых пунктов на Украине:

 Восьмое Березня — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Восьмое Березня — село в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 
 8 марта